Termenul „Diokles” se poate referi la:

Numele Diokles sau Diocles se poate referi la:
 Diocles (matematician) (c. 240 î.Hr. – c. 180 î.Hr.), matematician al Greciei antice;
 Diocles (mitologie), unul dintre primii preoți ai lui Demetrei;
 Diocles din Carystus, medic din Grecia antică a secolului al IV-lea î.Hr;
 Diocles din Knidos, filozof grec, care a scris o lucrare citată de Eusebiu din Cezareea;
 Diocles din Magnesia, scriitor grec, citat în mai multe rânduri de către Diogene Laerțiu;
 Diocles din Messenia, laureat al Jocurilor Olimpice (a VII-a ediție) din anul 752 î.Hr;
 Diocles din Corint, laureat al Jocurilor Olimpice (a XIII-a ediție) din anul 728 î.Hr;
 Dioclețian (244 - 311), împărat roman, numit inițial Diocles.

În anul 2004 s-a descoperit la Costinești o toartă de amforă ștampilată inscripționată Diokl(e)s.